Slovo Herold může mít více významů:

 Herold – vykladač a znalec užívání erbů
 Heroldové – německý zvonařský rod, působící v severních Čechách
 Herold (pivo) – značka produktů z pivovaru Březnice na Příbramsku
 Heroldovo kvarteto – české smyčcové kvarteto
 Heroldovo Pražské smyčcové kvarteto – české smyčcové kvarteto, soubor Jiřího Herolda
 Heroldovy sady – veřejný park v Praze 10-Vršovicích, pojmenované podle Josefa Herolda, starosty Vršovic
 Villa Herold – novorenesanční vila na Prunéřovském předměstí v Kadani

příjmení
 David (Edgar) Herold (1842–1865) – spolupachatel Johna Wilkese Bootha při atentátu na Abrahama Lincolna
 Don Herold (1889–1966) – americký spisovatel, kreslíř, humorista a ilustrátor
 Eduard Herold (1820–1895) – český malíř, ilustrátor a spisovatel
 Christian von Herold (1669–1744) – německý úředník
 Christian Friedrich Herold (1700–1779) – německý malíř porcelánu
 Jens-Peter Herold (* 1965) – východoněmecký atlet, mistr Evropy v běhu
 Jiří (Karel) Herold (1875–1934) – český violista, hudební pedagog a houslař
 Jiří Herold (pěvec) (1913–1973) – český operní pěvec a pedagog působící v Ostravě, syn Jiřího Herolda
 Josef Herold (1850–1908) – český advokát a politik, poslanec, starosta Vršovic
 Josef Herold (1861–1932) (1861–1932) – rakouský a český politik německé národnosti
 Steffi Herold (* 1962) – německý badmintonista
 Vlastimil Herold (1924–2004) – (česko)slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor, karikaturista, typograf a filmař

ženy
 Věra Šťovíčková-Heroldová (1930–2015) – česká rozhlasová novinářka a překladatelka

podobné
 Harold – více jmen

Externí odkazy